Кубок Профессиональной футбольной лиги Узбекистана 2010 — футбольный турнир среди профессиональных клубов. В турнире участвовали 16 клубов. Проводился по групповой системе и по системе с выбыванием.

Групповой этап

Группа А 
 Все игры проводились в городе Янгиер.

Группа B 
 Все игры проводились в городах Ташкент и Янгибазар.

Группа C 
 Все игры проводились в городе Кибрай.

Группа D 
 Все игры проводились в городе Ташкент.

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Финишировал групповой этап Кубка ПФЛ-2010
 Определились еще 2 четвертьфиналиста
 «Динамо» и «Бунедкор» - в полуфинале Кубка ПФЛ
 «Хорезм» выходит в ½ финала Кубка ПФЛ 
 В полуфинале сыграет клуб первой лиги
 «Бунедкор» и «Хорезм» поспорят за главный приз
 «Хорезм» - обладатель Кубка ПФЛ-2010

Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу
Февраль 2010 года
2010 год в Узбекистане